За́мковый мост:

 Замковый мост — мост в Каменце-Подольском.
 Замковый мост — название Крепостного моста в Выборге в 1929—1941 годах.

См. также 
 Замковая площадь
 Замковая улица
 Замковый (остров, Выборг)